Il termine Asellus può riferirsi a:

Astronomia
Asellus (dal significato di asinello), è il nome comune di diverse stelle:
Gamma Cancri (Asellus Borealis), della costellazione del Cancro
Delta Cancri (Asellus Australis), della costellazione del Cancro
Theta Boötis (Asellus Primus), della costellazione di Boote
Iota Boötis (Asellus Secundus), della costellazione di Boote
Kappa Boötis (Asellus Tertius), della costellazione di Boote

Persone
Asellus, cognomen della famiglia plebea romana della Gens Annia
Asello, nome italianizzato da Asellus di un discepolo di Sant'Emiliano della Cogolla.

Zoologia
Asellus, genere di crostacei isopodi della famiglia Asellidae